Rochussenstraat (Rotterdam), vernoemd naar Charles Rochussen
 Rochussenstraat (Amsterdam), vernoemd naar Jan Jacob Rochussen